Berne steht für:

 ein Kleidungsstück, siehe Marlotte

Orte:

 in französischer und englischer Sprache die Stadt Bern
 Berne, Gemeinde im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 den Ortsteil Berne (Ortsteil) der Gemeinde Berne
 Ortsteil im Hamburger Stadtteil Hamburg-Farmsen-Berne
 Ortsteil und Industriestandort in der Gemeinde Seloncourt in Frankreich
 Berné, eine Gemeinde im französischen Département Morbihan

in den Vereinigten Staaten:

 Berne (Indiana), im Adams County
 Berne (Iowa), im Crawford County
 Berne (Michigan), im Huron County
 Berne (Minnesota), im Dodge County
 Berne (New York), im Albany County
 Berne (Pennsylvania), im Berks County
 Berne (South Dakota), im Custer County
 Berne (Washington), im Chelan County

Fließgewässer:

 Berne (Emscher), Nebenfluss der Emscher in Essen, Nordrhein-Westfalen
 Berne (Ollen), Nebenfluss der Ollen im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen

Personen:
 Bruce J. Berne (* 1940), US-amerikanischer Chemiker
 Eric Berne (1910–1970), kanadischer Psychiater
 Étienne Prosper Berne-Bellecour (1838–1910), französischer Maler, Radierer und Illustrator
 Gary Berne (* 1944), Sportschütze von den Amerikanischen Jungferninseln
 Josef Berne (1904–1964), amerikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Tim Berne (* 1954), US-amerikanischer Altsaxophonist

Siehe auch:
 Bern (Begriffsklärung)
 Perne